Le Nocturne – film del 1913 diretto da Pierre Bressol
 Le Nocturne – film del 1919 diretto da Louis Feuillade